Георгиевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Кировская область 
 Георгиевское сельское поселение — в составе Афанасьевского района (упразднено).

 Костромская область 
 Георгиевское сельское поселение — в составе Межевского района.

 Краснодарский край 
 Георгиевское сельское поселение — в составе Туапсинского района.

 Омская область 
 Георгиевское сельское поселение — в составе Горьковского района.
 Георгиевское сельское поселение — в составе Кормиловского района.

 Хабаровский край 
 Георгиевское сельское поселение — в составе района имени Лазо.

См. также